Langley—Aldergrove est une circonscription électorale fédérale de la Colombie-Britannique  (Canada). Elle comprend :
 Une partie du district régional de Grand Vancouver
 Une partie de la ville d'Abbotsford dans le district régionale de Fraser Valley.

Les circonscriptions limitrophes sont Pitt Meadows—Maple Ridge, Fleetwood—Port Kells, Cloverdale—Langley City, Surrey-Sud—White Rock, Abbotsford et Mission—Matsqui—Fraser Canyon.

Députés

Résultats électoraux 

Le premier scrutin a eu lieu en 2015.

Notes et références

Voir aussi 
Circonscription de Langley—Aldergrove — Statistique Canada
Circonscription de Langley—Aldergrove — Élections Canada

Circonscription fédérale en Colombie-Britannique